De Schillentoren was een van de vestingtorens rondom de Nederlandse vestingstad Venlo.

De toren moet volgens Hermans hebben gelegen nabij de Tegelpoort, simpelweg als Toren bij de Tegelpoort. Hermans verwijst daarbij naar de Stadsrekeningen 1366.10,11-12,20 en 22, en plaatst de bouw van de toren in 1366. Niet lang daarna moet de toren de latere naam hebben gekregen (1386), want Hermans verwijst tevens naar de Stadsrekeningen 1386.22,24-26 en naar Stadsrekeningen 1387.5. Die laatste stadsrekening betreft de voltooiing van de bouw. Ook Uyttenbroeck plaatst de toren nabij de Tegelpoort.

Vestingwerk van Venlo